Die 1. Amateurliga Nordbaden 1960/61 war die elfte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der SV Sandhausen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Sandhausen nicht durchsetzen.

Kickers Walldürn und der VfB Leimen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FV Hockenheim und die Amateure des Karlsruher SC.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1960/61 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1960/61 auf ASC-Neuenheim.de

1960
Fußballsaison 1960/61